Рафаил Попов: Попов, Рафаил (1830—1876) — болгарский католической епископ, апостольский администратор католиков византийского обряда в Османской империи.
 Попов, Рафаил (1876—1940) — болгарский историк, археолог, палеонтолог, спелеолог и музейный деятель.